Respiratory Exchange Ratio – sinonimo di quoziente respiratorio
 Réseau express régional – la Rete espressa regionale di Parigi, un sistema di trasporto pubblico suburbano dell'area metropolitana parigina
 Reticolo endoplasmatico rugoso
 Regione Emilia-Romagna

pl:Pociąg osobowy